Фізулі — (біля 1494—1556) — туркоманський поет і вчений.
 Фізулі (Фюзулі) — місто в Азербайджані.